Георгий Владимирович Голохвастов (29 октября 1882, Ревель, ныне Таллин, Эстония — 15 июня 1963, Нью-Йорк) — русский поэт, один из самых значительных представителей русской поэзии первой волны эмиграции в США.

Биография 
Происходил из потомственных дворян Ярославской губернии. В 1902 окончил Пажеский корпус, служил в лейб-гвардейском Егерском полку, участвовал в Первой мировой войне. С конца 1916 служит в Генеральном штабе, в январе 1917, в чине полковника, командирован за границу. После октябрьского переворота принимает решение не возвращаться в Россию. С 1920 живёт в США.

В конце 1920-х годов (или несколько позже) был избран председателем Нью-йоркского русского Общества искусств и литературы, в 1937 — вице-председателем Американского Пушкинского комитета. Работал также в нескольких частных компаниях.

Творческая деятельность 
Стал публиковаться уже в США, хотя писать стихи начал ещё в России. Дебютировал в 1924 в первом коллективном сборнике русских американских поэтов «Из Америки» (вместе с В. Ильяшенко, Д. Магула и Е. Христиани), куда, наряду с другими стихами Голохвастова, вошли около двух десятков септетов, или полусонетов — эту стихотворную форму, впервые применённую Владимиром Ильяшенко, Голохвастов в своём творчестве довёл до совершенства. В 1931 он издал целый том «Полусонетов», включивший триста септетов.

В 1938 вышло в свет главное произведение Голохвастова — эпическая поэма «Гибель Атлантиды» с иллюстрациями А. Н. Авинова. Поэма проникнута историческими, философскими, теософскими, оккультными, мифологическими аллюзиями и доктринами. Поэма восходит как к европейским образцам эпического жанра — «Божественной комедии», «Освобождённому Иерусалиму», «Фаусту», — так и к произведениям Ницше, Шопенгауэра, Вл. Соловьёва, Тютчева.

Стихотворения 1930-х гг. вошли в сборники «Жизнь и сны» (1943) и «Четыре стихотворения» (1944). Также в 1944 году в «Новом журнале» опубликована поэма-стилизация «Святая могила», основанная на старинной крымской легенде.

Из поэтических переводов Голохвастова до недавнего времени были известны лишь перевод знаменитого стихотворения «Ворон» Э. А По (сб. «Четыре стихотворения») и переложение «Слова о полку Игореве» (1950). В сборник «Жизнь и сны» вошли переводы из Гейне, Шамиссо и др.

Похоронен на кладбище Новая Коренная пустынь, Махопак, Нью-Йорке.

Посмертные издания 
 Гибель Атлантиды: Стихотворения. Поэма / Составление, подготовка текста В. А. Резвого; статья А. Воронина; послесловие Е. В. Витковского. — М.: Водолей Publishers, 2008. — 352 с. — (Серебряный век. Паралипоменон).
 Лебединая песня: Несобранное и неизданное / Сост. и подгот. текста В. А. Резвого. — М.: Водолей, 2010. — 352 с. — (Серебряный век. Паралипоменон).

Литература 
Мансветов В. Литературный блокнот: Гибель Атлантиды // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1941.— 23 февраля (№ 10242).— С. 8.
Франкфурт К. Лицо Нарцисса: Поэма Г. В. Голохвастова // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1941.— 1 июня (№ 10340).— С. 8.
Слоним М. «Жизнь и сны» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1944.— 23 июля (№ 11775).— С. 8.
Дерюжинский Г. Новый перевод «Слова о Полку Игореве» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 10 июня (№ 14290).— С. 4.
Седых А. Они шли лесами: [О книге: Рихтер К. Дебри / Пер. с англ. Г. Голохвастова.— Нью-Йорк, 1954] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1954.— 6 июня (№ 15380).— С. 8.
Гребенщиков Г. «Гибель Атлантиды» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1957.— 3 марта (№ 15954).— С. 5.
Скончался поэт Г. В. Голохвастов // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1963.— 17 июня (№ 18361).— С. 1.
Алл Н. Георгий Владимирович Голохвастов (11 ноября 1882 — 15 июня 1963) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1963.— 10 ноября (№ 18507).— С. 8.
Этчес Е. А. Памяти Г. В. Голохвастова // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1965.— 19 июня (№ 19094).— С. 4.
Словарь поэтов Русского зарубежья / Под ред. В. Крейда.— СПб.: РХГИ, 1999.— С. 77—78. ISBN 5-87516-249-X
 Воронин А. А. Русский  эпос  об  Атлантиде  Георгия  Голохвастова  и Атлантическая  Традиция  // Голохвастов  Г. В.  Гибель  Атлантиды.  Стихотворения.   Поэма.  М.: Водолей,  2008.
 Воронин А. А. «Гибель  Атлантиды»  Георгия  Голохвастова  //  Дельфис.  2009.  №  2.

Ссылки 

 Биографическая статья В. Крейда
 
Aleksenko A. Незавершенная духовная поэма Г. В. Голохвастова Пресвятая Богородица — Одигитрия русского зарубежья // Modernités russes. Lyon, 2019. Т. 18.

Примечания

См. также 
 Голохвастовы

Русские поэты
Поэты России
Выпускники Пажеского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Переводчики поэзии на русский язык
Русские эмигранты первой волны в США
Георгий
Персоналии:Ново-Коренная пустынь